smo – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua samoana
 SMO – codice ISO 3166-2:RU dell'Oblast' di Smolensk (Russia)
 SMO – Social Media Optimization